Trifão (arquiteto) — arquiteto bizantino do 
 Trifão (governador) — governador da Líbia Superior do 
 Trifão (prefeito pretoriano) — prefeito pretoriano do Oriente do 
 Trifão (censitor) — censitor bizantino do 
 Trifão (prefeito urbano) — prefeito urbano de Constantinopla do 
 Trifão (cartulário) — cartulário do 
 Trifão (procônsul) — procônsul e possível mestre dos soldados do 
 Trifão de Constantinopla — patriarca de Constantinopla do 

Desambiguações de antropônimos